Holcocerina är ett släkte av fjärilar. Holcocerina ingår i familjen förnamalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Förnamalar
Holcocerina